

Сухи-Ґрунт — село в гміні Щуцин Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Сухи-Ґрунт — село в гміні Любовідз Журомінського повіту Мазовецького воєводства